Kukujewka steht für:

 Kukujewka (Dorf, Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Kukujewka (Weiler), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Kukujewka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland